Fahrenwald ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Fahrenwald, deutscher Handballtrainer
 Sabine Fahrenwald (* 1964), deutsche Handballspielerin und -trainerin